Bells Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bells Crossroads (Dale County, Alabama)
 Bells Crossroads (Barbour County, Alabama)
 Bells Crossroads (Iredell County, North Carolina)
 Bells Crossroads (Pender County, North Carolina)
 Bells Crossroads (Pitt County, North Carolina)
 Bells Crossroads (Greenville County, South Carolina)
 Bells Crossroads (Colleton County, South Carolina)
 Bells Crossroads (Virginia)